Dit is een lijst van afleveringen van Pensacola: Wings of Gold.

Seizoen 1: 1997 - 1998

Seizoen 2: 1998 - 1999

Seizoen 3: 1999 - 2000

Externe link 
 

Pensacola: Wings of Gold